Владимир Берестецкий: Берестецкий, Владимир Борисович (1913—1977) — заведующий лабораторией в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР.
 Берестецкий, Владимир Григорьевич — командир учебного отряда подводного плавания ТОФ.